Луи Жозеф Камиль Арамбур (; 3 февраля 1885, Париж — 19 ноября 1969, там же) — французский учёный- и . Профессор Национального музея естественной истории в Париже. Член Французской академии наук

Биография 
Участник Первой мировой войны. 
Окончил Национальный институт агрономии.

Работал преподавателем геологии в Алжирском институте  агрономии (Institut Agricole d'Alger), с 1936 по 1955 год — заведующим кафедрой палеонтологии, профессор палеонтологии. Член Французской академии.

Провёл обширные полевые работы в Северной Африке. В 1928—1929 годах исследовал грот Афалу-бу-Руммель. В 1931—1951 годах возглавлял французские экспедиции в долину Омо (Эфиопия) и  (Алжир).

Известный тем, что в 1954—1955 годах обнаружил ископаемые останки гоминида (в настоящее время названного Homo erectus), которого он назвал Atlanthropus (атлантроп) на стоянке близ Тернифина в районе Орана (Алжир).

С 1967 года работал в составе международной экспедиции в Эфиопии (в долине Омо открыл остатки так называемого паравстралопитека эфиопского) и др.

В споре о реальном значении, которое следует приписать австралопитекам, по его словам, связанным с Atlanthropus, отстаивал позицию, что так называемая «культура чопперов» на юге Африки — это работа самих австралопитеков. В 1950-х годах выступал против преобладающей модели, рассматривающей неандертальцев как примитивных, жестоких и обезьяноподобных существ.

Опубликовал несколько палеонтологических трудов и ряд работ.

Память 
 В его честь назван Птерозавр Арамбургиана.

Избранные публикации 
 Le gisement mousterien el l’Homme du Gebel Irchoud (Maroc), «Quaternaria», 1965, t. 7;
 Arambourg C., Chavaillon J., Coppens Y., Resultats de la nouvelle mission de l’Omo (2 campagne 1968), «Compt. rend. Acad. sci.», 1969, t. 265 šer. D.
 «L’Hominiem fossile de Ternifine» (Париж).

Примечания

Литература 
 Энциклопедический справочник «Африка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор Ан. А. Громыко. 1986—1987.

Ссылки 
 Camille Arambourg  

Члены Французской академии наук
Участники Первой мировой войны (Франция)
Президенты Геологического общества Франции